ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho Tupou VI, conegut també com a Lavaka Ata 'Ulukalala o com a Tupou VI (Nuku'alofa, Tonga, 12 de juliol de 1952) és el rei de Tonga després de la mort del seu germà més gran el rei Siaosi Tupou V el 18 de març de 2012. Va ser Primer Ministre de Tonga, ocupant el càrrec des del 3 de gener de 2000 a l'11 de febrer de 2006. També va ocupar el lloc de Ministeri d'Afers Exteriors des d'octubre de 1998 fins a l'agost de 2004 i Ministre de Defensa des d'aquesta data fins a setembre de 2004.

Biografia 
Lavaka Ata 'Ulukalala va formar part de l'Armada dels Serveis de Defensa de Tonga el 1982. El 1987 va passar a ser tinent-comandant de les forces armades d'aquest país. Des de 1990 fins a 1995 va dirigir el PPB Voea Pangai exercint tasques de manteniment de la pau a Bougainville. El 1998 va finalitzar la seva carrera militar per convertir-se en ministre, substituint els càrrecs del seu germà Tupouto'a.

A la mort del seu pare el rei Taufa'ahau Tupou IV el setembre de 2006, el nou rei, el seu germà Siaosi Tupou V, el va anomenar hereu del tron, ja que ell és solter. Després de la mort del seu germà, haurà d'esperar un any per ser coronat i ostentar el títol de Rei de Tonga.

Està casat i té tres fills.

Assoliments destacats 
 2004 - Ministre d'Aviació Civil, Ministre de Comunicacions, Ministre de Defensa, Ministre de la Marina i Ministre de Treball.
 2001 - Ministre d'Aviació Civil i Ministre de Comunicacions
 2000 - Primer Ministre, Ministre d'Agricultura i Medi Ambient, Ministre de Pesca i Ministre de la Marina.
 1998 - Ministre d'Assumptes Exteriors i de Defensa
 1991-1995 - Comandant de la Marina, Serveis de Defensa de Tonga, Ministre d'AA.EE. i de Defensa.

Estudis 
 1998 - Màster en Art i en Relacions Internacionals, per la Universitat de Bond, a Queensland (Austràlia).
 1997 - Màster en Estudis de Defensa, per la Universitat de Nova Gal·les del Sud (Austràlia).
 1995 - Graduat en Estudis Estratègics, per l'Australian Joint Services Staff College (Austràlia).
 1988 - Diplomatura en Estudis Estratègics, United States Naval War College, Newport, a Rhode Island (EUA).

Avantpassats

Referències

Enllaços externs 

 Biografia aportada pel Govern de Tonga (en anglès)

Tongalesos
Reis polinesis
Polítics oceànics
Alumnes de la Universitat de Nova Gal·les del Sud
Alumnes de la Universitat d'Ànglia de l'Est
Diplomàtics oceànics